La Presita kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Presita, Zacatecas, 
 La Presita, Tamaulipas, 
 La Presita, Guanajuato kommun, 
 La Presita, Comonfort, 
 La Presita, Huimilpan, 
 La Presita, San Luis Potosí, Mexquitic de Carmona, 
 La Presita, San Juan del Río, 

Robotskapade Mexikoförgreningar